8-й Чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 25 августа по 6 сентября 1978 года в четырёх городах СССР с участием 23 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Кубы.

Квалификация 
Азиатский квалификационный турнир с участием трёх команд (Китая, КНДР и Гонконга) прошёл 24-26 ноября 1976 года в Гонконге. Этот же турнир одновременно являлся и отборочным на Кубок мира 1977.

…
 26 ноября: Китай —КНДР 3:2 (15:11, 15:8, 8:15, 11:15, 15:11).

По итогам квалификации путёвки на чемпионат мира получили Китай и КНДР. Впоследствии сборная КНДР от участия в чемпионате отказалась.

Команды-участницы 
 СССР — страна-организатор;
 Япония, Южная Корея, ГДР, Венгрия, Куба, Перу, Польша, Мексика, Канада, США, Болгария — по итогам чемпионата мира 1974 года;
 Чехословакия, ФРГ, Югославия, Нидерланды, Италия, Финляндия — по итогам чемпионата Европы 1977 года;
 Китай — по итогам азиатской квалификации;
 Доминиканская Республика — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1977 года;
 Бразилия — по итогам чемпионата Южной Америки 1977 года;
 Тунис — по итогам чемпионата Африки 1976 года (вместо отказавшейся сборной Египта);
 Бельгия — вместо отказавшейся сборной Румынии;

Отказалась от участия сборная КНДР.

Система проведения чемпионата 
23 финалиста чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 6 групп. 12 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по шесть команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4 места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

По подобной системе места с 13-го по 23-е разыграли 11 команд, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Ленинград 

 25 августа: СССР — Болгария 3:0 (15:3, 15:3, 15:9).
 26 августа: СССР — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:1, 15:5).
 27 августа: Болгария — Доминиканская Республика 3:0 (15:3, 15:8, 15:6).

Группа В 
Волгоград 

 25 августа: Италия — Тунис 3:0 (15:2, 15:4, 15:4); Япония — США 3:2 (15:9, 7:15, 15:11, 9:15, 15:8).
 26 августа: Япония — Италия 3:0 (15:6, 15:1, 15:1); США — Тунис 3:0 (15:5, 15:1, 15:1).
 27 августа: США — Италия 3:0 (15:11, 15:1, 15:4); Япония — Тунис 3:0 (15:2, 15:0, 15:1).

Группа С 
Ленинград 

 25 августа: Южная Корея — Канада 3:0 (15:10, 15:2, 15:10); Бразилия — ФРГ 3:0 (15:8, 15:6, 15:7).
 26 августа: Бразилия — Канада 3:0 (15:6, 15:11, 15:12); Южная Корея — ФРГ 3:0 (15:1, 15:7, 15:8).
 27 августа: Канада — ФРГ 3:0 (15:1, 15:11, 15:0); Южная Корея — Бразилия 3:0 (15:3, 15:3, 15:6).

Группа D 
Рига 

 25 августа: ГДР — Бельгия 3:0 (15:2, 15:3, 15:4); Чехословакия — Мексика 3:0 (15:6, 20:18, 15:5).
 26 августа: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:1, 15:8, 15:5); ГДР — Мексика 3:2 (15:13, 15:17, 6:15, 15:7, 15:3).
 27 августа: Мексика — Бельгия 3:0 (15:11, 15:6, 15:6); ГДР — Чехословакия 3:0 (15:10, 15:6, 15:13).

Группа E 
Минск 

 25 августа: Польша — Финляндия 3:0 (15:11, 15:12, 15:4); Китай — Венгрия 3:0 (15:4, 15:11, 15:14).
 26 августа: Китай — Финляндия 3:0 (15:3, 15:1, 15:2); Польша — Венгрия 3:1 (15:13, 12:15, 15:10, 15:0).
 27 августа: Венгрия — Финляндия 3:0 (15:4, 15:2, 15:5); Китай — Польша 3:0 (15:2, 15:8, 15:6).

Группа F 
Волгоград 

 25 августа: Перу — Югославия 3:0 (15:2, 15:7, 15:1); Куба — Нидерланды 3:0 (15:1, 15:4, 15:8).
 26 августа: Югославия — Нидерланды 3:1 (15:6, 15:9, 5:15, 15:13); Куба — Перу 3:0 (15:7, 15:12, 15:3).
 27 августа: Куба — Югославия 3:1 (15:5, 13:15, 15:2, 15:2); Перу — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:8, 15:7).

Классификационный раунд за 13—23 места 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

Группа I 
Минск 

 30 августа: Югославия — Бельгия 3:0 (15:10, 15:3, 15:7); Мексика — Тунис 3:0 (15:0, 15:1, 15:12); Италия — Нидерланды 3:0 (15:3, 15:12, 15:11).
 31 августа: Бельгия — Тунис 3:0 (15:3, 15:2, 15:0); Мексика — Нидерланды 3:2 (18:16, 5:15, 15:12, 12:15, 15:2); Югославия — Италия 3:0 (15:6, 15:11, 15:6).
 1 сентября: Нидерланды — Тунис 3:0 (15:6, 15:12, 15:1); Италия — Бельгия 3:0 (15:8, 15:8, 15:6); Мексика — Югославия 3:2 (14:16, 15:13, 6:15, 15:6, 15:11).
 2 сентября: Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:2, 15:10, 15:1); Югославия — Тунис 3:0 (15:2, 15:2, 15:3); Мексика — Италия 3:0 (15:7, 15:7, 15:3).

Группа J 
Рига 

 30 августа: Венгрия — Доминиканская Республика 3:0 (15:6, 16:14, 15:1); ФРГ — Финляндия 3:2 (12:15, 12:15, 15:13, 15:4, 15:10).
 31 августа: Доминиканская Республика — ФРГ 3:1 (15:3, 7:15, 15:7, 15:13); Канада — Финляндия 3:1 (15:8, 7:15, 15:6, 16:14).
 1 сентября: Венгрия — ФРГ 3:0 (15:7, 15:2, 15:7); Канада — Доминиканская Республика 3:0 (18:16, 15:1, 15:6).
 2 сентября: Доминиканская Республика — Финляндия 3:1 (8:15, 16:14, 15:7, 15:2); Венгрия — Канада 3:0 (15:6, 15:0, 15:7).

Плей-офф

Полуфинал за 13—16 места 
4 сентября. Минск
 Венгрия — Югославия 3:0 (15:10, 15:3, 15:5)
 Канада — Мексика 3:0 (15:13, 15:10, 15:4)

Полуфинал за 17—20 места 
4 сентября. Рига
 Нидерланды — Доминиканская Республика 3:1 (20:18, 15:7, 13:15, 17:15)
 ФРГ — Италия 3:1 (14:16, 15:10, 15:9, 17:15).

Полуфинал за 21—23 места 
4 сентября. Ленинград
 Финляндия — Тунис 3:0 (15:4, 15:7, 15:4)

Матч за 21-е место 
6 сентября. Ленинград
 Финляндия — Бельгия 3:2 (14:16, 15:10, 11:15, 15:4, 15:12)

Матч за 19-е место 
6 сентября. Рига
 Доминиканская Республика — Италия 3:2 (10:15, 15:10, 15:13, 5:15, 15:10)

Матч за 17-е место 
6 сентября. Рига
 Нидерланды — ФРГ 3:1 (15:5, 15:5, 9:15, 15:9)

Матч за 15-е место 
6 сентября. Минск
 Мексика — Югославия 3:0 (15:10, 15:13, 15:3)

Матч за 13-е место 
6 сентября. Минск
 Венгрия — Канада 3:0 (15:5, 15:4, 15:11)

Второй групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
Ленинград 

 30 августа: Южная Корея — Польша 3:0 (15:5, 15:8, 15:9); Китай — Болгария 3:0 (15:11, 15:12, 15:6); СССР — Бразилия 3:0 (15:5, 15:5, 15:6).
 31 августа: Болгария — Польша 3:1 (4:15, 15:11, 15:6, 15:9); Китай — Бразилия 3:0 (15:13, 15:7, 15:10); Южная Корея — СССР 3:0 (15:13, 15:11, 15:12).
 1 сентября: Бразилия — Польша 3:2 (15:7, 15:8, 7:15, 6:15, 15:10); Южная Корея — Болгария 3:2 (15:9, 15:2, 15:13); СССР — Китай 3:0 (15:4, 15:4, 15:10).
 2 сентября: Бразилия — Болгария 3:2 (15:4, 6:15, 14:16, 15:7, 15:9); Китай — Южная Корея 3:1 (16:14, 14:16, 15:9, 15:10); СССР — Польша 3:0 (15:2, 15:8, 15:10).

Группа H 
Волгоград 

 30 августа: Перу — Чехословакия 3:2 (16:14, 6:15, 15:2, 8:15, 15:5); Япония — ГДР 3:0 (15:9, 15:3, 15:0); Куба — США 3:0 (15:7, 15:9, 15:10).
 31 августа: Куба — Чехословакия 3:0 (15:1, 15:9, 15:12); США — ГДР 3:0 (15:3, 15:11, 15:11); Япония — Перу 3:1 (13:15, 15:9, 15:4, 15:6).
 1 сентября: США — Перу 3:0 (15:8, 15:10, 15:11); Куба — ГДР 3:0 (15:4, 15:6, 15:13); Япония — Чехословакия 3:2 (15:17, 15:4, 15:8, 12:15, 15:5).
 2 сентября: ГДР — Перу 3:2 (13:15, 15:10, 10:15, 15:6, 15:11); США — Чехословакия 3:0 (15:0, 15:12, 15:12); Куба — Япония 3:0 (15:8, 15:9, 15:10).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
4 сентября. Ленинград
 Япония — Южная Корея 3:1 (12:15, 15:8, 15:11, 15:11)
 Куба — СССР 3:1 (12:15, 16:14, 15:10, 15:12)

Полуфинал за 5—8 места 
4 сентября. Рига
 США — Бразилия 3:0 (15:5, 15:13, 15:8)
 Китай — ГДР 3:2 (15:7, 11:15, 9:15, 15:5, 15:8)

Полуфинал за 9—12 места 
4 сентября. Минск
 Болгария — Чехословакия 3:2 (15:11, 7:15, 15:8, 9:15, 15:13)
 Перу — Польша 3:0 (15:4, 15:6, 15:11)

Матч за 11-е место 
6 сентября. Минск
 Польша — Чехословакия 3:2 (15:4, 3:15, 18:16, 8:15, 15:6)

Матч за 9-е место 
6 сентября. Минск
 Болгария — Перу 3:2 (15:9, 11:15, 11:15, 15:8, 17:15)

Матч за 7-е место 
6 сентября. Рига
 Бразилия — ГДР 3:2 (16:18, 16:14, 16:14, 11:15, 15:13)

Матч за 5-е место 
6 сентября. Рига
 США — Китай 3:0 (15:13, 15:11, 15:10)

Матч за 3-е место 
6 сентября. Ленинград
 СССР — Южная Корея 3:1 (15:2, 15:7, 11:15, 15:9)

Финал 
6 сентября. Ленинград
 Куба — Япония 3:0 (15:6, 15:9, 15:10)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Нелли Барнет Уилсон, Ана Диас Мартинес, Эрения Диас Санчес, Ана Мария Гарсия Креспо, Мавис Гиларте Фернандес, Либертад Гонсалес, Сирения Мартинес, Мерседес Перес Эрнандес, Мерседес Помарес Примельес, Имилсис Тельес Туреада, Лусилья Урхельес Савон. Главный тренер — Эухенио Хорхе Лафита.

 : Ёси Исикава, Дзюри Ёкояма, Марико Ёсида, Мицуко Ёсино, Тидзуро Кавахара, Сатико Канэко, Тамай Номэкава, Кадзуко Огава, Каёко Судо, Масако Такаянаги, Юми Эгами, Хироми Яно. Тренер — Сигэо Ямада.

 : Нина Смолеева, Людмила Щетинина, Людмила Жигилий, Людмила Чернышёва, Лилия Осадчая, Надежда Радзевич, Лидия Логинова, Нина Мурадян, Надежда Горловская, Мидите Стурмане, Ирина Макогонова, Любовь Тимофеева. Главный тренер — Виктор Тюрин.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира в СССР
Август 1978 года
Сентябрь 1978 года
Международные соревнования по волейболу в СССР
Спорт в Белоруссии в 1978 году
Спорт в Грузии в 1978 году
Спорт в России в 1978 году
Спорт в Латвии в 1978 году
1978 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты мира в Белоруссии
Чемпионаты мира в Грузии
Чемпионаты мира в Латвии
Соревнования по волейболу в Белоруссии
Волейбол в Грузии
Соревнования по волейболу в Латвии
Международные соревнования по волейболу в России
Чемпионаты мира в России